Улица Мануильского — наименование ряда улиц в различных населённых пунктах бывшего СССР, названных в честь Дмитрия Захаровича Мануильского, революционера, советского политического деятеля.

Россия 
 Улица Мануильского — улица в Гуково.
 Улица Мануильского — улица в Иванове.
 Улица Мануильского — улица в Кронштадте.
 Улица Мануильского — улица в Омске.

Украина 
 Улица Мануильского — бывшее название Скифской улицы в Борисполе.
 Улица Мануильского — бывшее название улицы Михаила Максимовича  в Днепре.
 Улица Мануильского — бывшее название улицы Энтузиастов в Доброполье.
 Улица Мануильского — бывшее название улицы Ивана Мазепы в Житомире.
 Улица Мануильского — бывшее название Звездопадной улицы в Запорожье.
 Улица Мануильского — бывшее название улицы Максимчука в Каменце-Подольском.
 Улица Мануильского — бывшее название улицы Платона Майбороды в Киеве.
 Улица Мануильского — бывшее название улицы Даниила Галицкого в Коростени.
 Улица Мануильского — бывшее название Салтыковской улицы в Кривом Роге.
 Улица Мануильского — бывшее название улицы Николая Михновского в Новограде-Волынском.
 Улица Мануильского — бывшее название Гайдамацкой улицы в Новой Боровой.
 Улица Мануильского — бывшее название улицы Академика Жлуктенко в Новомосковске.
 Улица Мануильского — бывшее название улицы Леси Украинки в Остере.
 Улица Мануильского — бывшее название Восточной улицы в Остроге.
 Улица Мануильского — бывшее название Миропольской улицы в Полонном.
 Улица Мануильского — бывшее название Старобазарной улицы в Раздельной.
 Улица Мануильского — бывшее название Старой Прорезной улицы в Умани.
 Улица Мануильского — бывшее название улицы Соломии Крушельницкой в Шепетовке.

См. также 
 Переулок Мануильского — бывшее название переулка Академика Жлуктенко в Новомосковске.
 Переулок Мануильского — бывшее название переулка Гольдфадена в Староконстантинове.
 1-й Переулок Мануильского — бывшее название переулка Панаса Саксаганского в Житомире.
 2-й Переулок Мануильского — бывшее название переулка Карпенко-Карого в Житомире.
 3-й Переулок Мануильского — бывшее название переулка Ивана Садовского в Житомире.
 4-й Переулок Мануильского — бывшее название переулка Михаила Старицкого в Житомире.
 Проезд Мануильского — бывшее название проезда Владимира Плотницкого в Житомире.